Era il figlio minore di Thomas Pakenham, V conte di Longford, è stato un noto esponente del Partito Laburista. Fu creato barone Pakenham (pari d'Inghilterra) nel 1945, e successe a suo fratello maggiore come conte di Longford (pari d'Irlanda) nel 1961. Fu marito di Elizabeth Longford e padre di Antonia Fraser.

Onorificenze

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Conti di Longford
Longford
Leader della Camera dei lord